Нико Гляйршер (; род. ) — австрийский саночник, чемпион мира в спринте, призёр чемпионата Европы, призёр этапов Кубка мира.

Биография 
Нико — сын Герхарда Гляйршера, участника Олимпиад 1992, 1994 и 1998 годов. В жизни является офицером полиции. Брат ещё одного известного австрийского саночника олимпийского чемпиона Давида Гляйршера.

Карьера 
Первые большие успехи к нему пришли на юниорском уровне, когда он в 2015 году выиграл бронзовую медаль чемпионата мира. Через год он повторил свой успех, а в 2017 году в Сигулде он стал вторым призёром и завоевал серебряную медаль. 

В Иглсе, в ноябре 2015 года, он дебютировал на этапах Кубка мира. Через два года в Винтерберге он впервые поднялся на подиум, где стал третьим в спринте. 

В конце января 2021 года, на чемпионате мира в немецком Кёнигсзе, он неожиданно стал победителем и поднялся на верхнюю золотую ступень пьедестала.

Примечания 

Саночники Австрии
Саночники на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по санному спорту